Алексей Бочаро́в:
 Бочаров, Алексей Алексеевич (род. 1964) — российский историк.
 Бочаров, Алексей Лукьянович (1925—2007) — гвардии старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Бочаров, Алексей Яковлевич (1930—1989) — советский футболист.